Anna Walerjewna Tichomirowa (russisch Анна Валерьевна Тихомирова; * 4. Dezember 1984 in Samara, Russische SFSR, Sowjetunion) ist eine russische Tischtennisspielerin mit internationaler Karriere von 1999 bis 2017. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2012 teil und ist mehrfache russische Meisterin.

Karriere 
Anna Walerjewna Tichomirowa begann im Grundschulalter durch den Willen ihrer Eltern mit dem Tischtennissport. Ihr erster Trainer war Michail Michailowitsch Gawrilow. Später trainierte sie unter der Anleitung von Viktor Polikarpowitsch Pawlenko und Alexei Grigorjewitsch Smirnow an der Samara-Sportschule SDYUSHOR-12. 2012 qualifizierte sie sich für die Olympischen Spiele und erreichte dort im Einzel die Runde der letzte 32. In den Jahren 2013 und 2015 sicherte sie sich zusammen mit der Mannschaft eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft. 2014 wurde ihr der Titel des Internationalen Meisters des Sports von Russland verliehen. Bei russischen Meisterschaften gewann sie insgesamt zehnmal Gold, zweimal Silber sowie zehnmal Bronze. Zuletzt holte sie 2020 Gold im Einzel. Ihre höchste Platzierung in der ITTF-Weltrangliste war Platz 53 im August 2012.

Turnierergebnisse

Privat 
Anna Walerjewna Tichomirowa ist mit dem russischen Tennisspieler Igor Alexandrowitsch Rubzow verheiratet und hat eine Tochter.

Weblinks 

 Anna Walerjewna Tichomirowa Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 29. Dezember 2020)
 Anna Walerjewna Tichomirowa in der Datenbank von sports-reference (englisch) (archiviert; abgerufen am 29. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Europaspielen (Russland)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1984
Frau